Robert Tufts est un nom pouvant désigner:

 (1955-2019), lanceur américain au baseball
Robert Tufts (né en 2009), maire américain de  (Minnesota)
Robert Tufts, co-auteur du rapport NSC-68

Voir aussi

Tufts, Robert